In matematica esistono varie nozioni di spazio quoziente.
 Nell'accezione più generale, nella teoria degli insiemi vi è l'insieme quoziente.
 In topologia esiste la topologia quoziente.
 In algebra esiste il gruppo quoziente.
 In algebra lineare esiste lo spazio vettoriale quoziente.